es un personaje ficticio de la franquicia Dragon Ball. Existen dos versiones del personaje: la primera hizo su debut en una trilogía de películas de Dragon Ball Z estrenada en los años 90, Moetsukiro!! Nessen - Ressen - Chōgekisen (1993), Kiken na futari! Super senshi wa nemurenai (1994) y Super senshi gekiha!! Katsu no wa ore da (1994); y la segunda es una reinterpretación creada por el propio Akira Toriyama que protagonizó la película Dragon Ball Super: Broly (2018). Su aparición en este último largometraje ha hecho que Broly sea considerado como parte del universo canon de Dragon Ball.

Ambas versiones del personaje comparten ciertos elementos en cuanto a su historia se refiere. Broly es un Saiyajin que posee un poder gigantesco e incontrolable, el cual se manifiesta en toda su magnitud cuando se convierte en el Super Saiyajin Legendario. Incluso cuando apenas era un bebé su nivel de poder alcanzaba cifras inmensas que provocaban asombro y preocupación entre los de su raza. Paragus, su padre, quien mantiene un fuerte rencor contra el rey Vegeta y los Saiyajin por atentar contra la vida de su hijo, adiestró a Broly desde su niñez para lograr llevar a cabo sus deseos de venganza.

Creación y diseño
Broly fue creado por el guionista de Toei Animation Takao Koyama (quien se encargó de su historia, personalidad y toda la narrativa detrás del personaje también escribió las dos primeras películas en las que aparece), mientras que su diseño junto con todas sus transformaciones corrió a cargo de Akira Toriyama. 

Siguiendo la tendencia del nombre de la raza Saiyan, que son juegos de palabras con vegetales, Broly es un juego de palabras basado en la palabra brócoli, mientras que el nombre de su padre, Paragus, es un juego de palabras con la palabra espárrago.

Como todos los Saiyajin de sangre pura, posee ojos negros, cabello negro azabache que nunca crece y hasta un punto tenía cola. Su peinado es un poco desordenado y llega a la mitad de la espalda, en la versión de toei lleva en la cabeza una diadema que controla su mente y la versión canónica lleva un collar que da choques eléctricos. En la versión reelaborada se muestra con cicatrices en la cara y el cuerpo y una tez más oscura. Broly es notablemente más voluminoso y más alto que Goku y otros personajes. En la versión reelaborada se le muestra con la armadura tradicional Saiyajin, aunque luego se reveló que estaba relacionado con el Ejército de Freezer, mientras que en ambas versiones también lleva una manta alrededor de la cintura.

En una entrevista en 2003 a Akira Toriyama publicada en la revista estadounidense Viz Shonen Jump, Toriyama dijo desconocer a Broly, preguntando quién era y dudando si estuvo en el manga cuando le hicieron referencia al personaje para un boceto. En 2017, durante el período de predesarrollo de la vigésima película de Dragon Ball, un editor de Toriyama le sugirió a él que introdujera a Broly en el largometraje, Toriyama tomó esa recomendación y luego de ver las tres películas del personaje, creó una nueva versión de Broly distinta a la vista de las películas de Dragon Ball Z y con una historia que conecta con Dragon Ball Super. Toriyama alegó en un comunicado lanzado en el sitio oficial de la película en julio de 2018 que al no tener nada que ver con el anime en su momento, se le había olvidado por completo la existencia del personaje y su historia

Personalidad 
Broly es descrito como un saiyajin de corazón puro, sin embargo su padre Paragus, siempre culpo al rey vegeta de su exilio, de modo que Broly también guardo cierto resentimiento hacia la familia real; Broly es un hombre amable pero posee una transformación especial con la que es capaz de liberar el poder de un Ozaru, el problema es que también libera su salvajismo, de modo que broly se volverá un ser despiadado mientras este transformado.

La personalidad de Broly en las películas clásicas es completamente diferente a su versión canónica, quizás marcada por su trágico pasado o por su descontrolado poder, es muy similar a la de un psicópata, mostrando una rabia desmesurada e incontenible, lo que le lleva a desear destruir sin control y a aplastar a sus enemigos sin contemplaciones. Broly tiende a jugar con sus oponentes y disfruta con el sufrimiento ajeno de forma sádica. Además se muestra frío y rara vez teme a sus adversarios. En su primera aparición Broly muestra cierta consciencia, incluso bromea con sarcasmo y humilla a sus enemigos, pero en la segunda película, y quizás debido a los estragos de su primera batalla con Goku o al estado comatoso del que salió, Broly parece totalmente poseído e incapaz de articular cualquier palabra que no sea "Kakarotto".

Biografía

Niñez 
Broly es hijo de un saiyajin de clase baja de nombre Paragus. Al nacer, Broly fue colocado en una cuna junto a Son Gokū, que había nacido ese mismo día. Por alguna extraña razón los llantos de Kakarotto provocaban en Broly una serie de trastornos, de aparente rechazo o molestia, que aumentaban involuntariamente su nivel de poder, alcanzando las 10 000 unidades. El rey Vegeta, temiendo que su fuerza creciese aún más cuando Broly creciera y se rebelase contra él, ordena ejecutar a Paragus y a Broly. Creyéndolos muertos, los abandona arrojando sus cuerpos en un basurero del planeta Vegeta.

La destrucción del Planeta Vegeta a manos de Freezer provocó la aniquilación de casi la totalidad de la raza saiyajin y la dispersión por todo el universo de los supervivientes. Precisamente, Broly fue uno de ellos, e incluso siendo solo un bebé fue capaz de salvar a su padre y llevárselo a otro planeta actuando inconscientemente. Este le estuvo cuidando y criando, intentando contener el inmenso poder latente en su interior, que incluso le permitía convertirse en super saiyajin desde muy niño. Pero fue inútil: una vez crecido, Broly era incontrolable, su fuerza era muy superior a la de su padre y se dedicaba a arrasar cuantos planetas encontrase en su camino.

Galaxia del Sur (Estalla el duelo, El poder invencible) 

Tras la destrucción de Freezer y Cooler, Paragus ideó un plan que llevaría a los saiyajins del planeta Tierra a Nuevo Vegeta: llamar a Vegeta (al que finalmente acompañarían todos los demás guerreros Z) para que ostentara el título de rey de los saiyajins y recobrar el esplendor de la raza con el pretexto de que había un poderoso guerrero del espacio que debía eliminar previamente. Tras conseguir esto, los mantendría entretenidos buscando a ese guerrero hasta que el cometa gumori colisionara con el planeta acabando con ellos en el acto. Pero las cosas no iban a salir como tenía pensado: Una vez allí, ante la presencia de Goku, Broly estalla desatando todo su poder y haciendo inútil el esfuerzo de su padre para detenerlo (su poder aumenta incontrolada e ilimitadamente; aunque él puede utilizar el poder que vea necesario, grave error el que comete en Nuevo Vegeta y en La Tierra), anulando por vez primera el poder inhibido de la diadema y perdiendo toda conciencia de sí mismo. Con su poder en el estado de Súper Saiyajin Legendario, Broly asesinó a su padre lanzándolo al cometa gumori mientras este lo intentaba abandonar en una cápsula espacial y fue capaz de dejar moribundos a Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo y Gohan sin tener siquiera una herida. Su poder era tan superior que parecía que todo estaba perdido. Afortunadamente para los saiyajins, Goku consiguió reunir todo el poder de sus compañeros moribundos, y el suyo propio en un solo y certero puño que, aparentemente, acabó con la vida de Broly.

Viaje a la tierra (El regreso de Broly) 

Sin embargo, debido a su inmenso poder sobrevivió al golpe. Malherido, se subió a bordo de una averiada cápsula saiyajin, viajando sin rumbo hasta que colisionó con la Tierra de manera fortuita, formando un lago que más tarde se congelaría junto con el poderoso guerrero. Pasaron 7 años en los que nada perturbó su letargo, hasta que, finalmente despertó al escuchar los gritos y llantos de Son Goten, que identificó al instante con los de Goku. Al despertar derrota a Videl. Esto provocó el inmediato despertar del poder de Broly, cuyos poderes parecen haber aumentado mucho más debido al rasgo de los saiyajin de aumentar su poder tras recuperarse de una batalla (ZENKAI POWER). Este, en estado super saiyajin estuvo jugando con Trunks y Son Goten, cuyos ataques resultaron inútiles frente a su poder. Solo la aparición de Gohan convertido en Super Saiyajin fase 2 
, pudo entretener mínimamente a Broly ya en estado de Super Saiyajin Legendario, cosa que duraría pocos minutos. Gohan observó que su brutal combate había liberado una corriente de lava y consiguió que Broly quedara atrapado en ella. En este momento Gohan queda inconsciente pero antes de caer en la lava, Krilin, vestido con el traje de Piccolo, le salva la vida. Aparentemente derrotado Broly reaparecería , ante la perplejidad de Krilin y Son Gohan. Broly, dispuesto a poner fin al combate lanzó su Omega Blaster, que de haber impactado en la Tierra la habría destruido. No obstante, tanto Gohan como Goten se dispusieron a detenerla lanzando sus Kame Hame Ha para rechazar el ataque, cosa que no resultó suficiente. El Omega Blaster de Broly ganaba terreno y la Tierra estaba en peligro. Fue entonces cuando gracias a la ayuda de Shen Long apareció Goku, transformado en Súper Saiyajin Full Power para ayudar a sus hijos. Pero ni siquiera un Oyako Kame Hame Ha de los tres era suficiente para superar el poder de Broly. De nuevo la fortuna se alió con los saiyajins, que recibieron la ayuda inesperada de Trunks, que estaba moribundo. En un último esfuerzo antes de desmayarse el joven saiyajin descendiente de Vegeta lanzó una pequeña bola de energía que distrajo a Broly. Fue en ese preciso instante cuando Goku, Gohan, Goten y el poder del dragón Shen Long (Goten había pedido deshacerse de Broly) lograron vencer a Broly, que creó una barrera que le sirvió para librarse del ataque, pero el impulso del ataque lo llevó hasta el mismo Sol. En esta ocasión Broly moriría definitivamente, pero las células de su sangre que se encontraban en la nave en la que había llegado la tierra serían utilizadas después por un mago estafador de una aldea cercana para crear un nuevo y terrible ser: Bio-Broly.

Bio-Broly (El combate definitivo) 

Bio-Broly, es originado por la ingeniería genética y celular a partir de las células encontradas en una muestra de su sangre en su nave, al detectar la presencia de Goten de nuevo, trató de salir de su escafandra en la cual se encontraba antes de ser clonado al 100%, dando lugar a un error en el proceso de clonación y como consecuencia, a un ser mitad Broly, mitad tejido orgánico viscoso, esto pasó cuando el líquido en el cual se encontraba se adhirió a su piel y causó una mutación. Este ser perdería notablemente habilidades como una pérdida de su velocidad y su inteligencia (aunque Broly nunca fue inteligente, ni mucho menos como super saiyajin legendario), es mucho menos poderoso que el Broly original y es algo inestable. No obstante, se puede regenerar y cada vez que es dañado se recupera más poderoso que antes, y es prácticamente invulnerable a la mayoría de los ataques (Krilin le arrancó la cabeza con su disco destructor, y se le volvió a pegar). A pesar de esto, tiene un punto débil: el agua salada. Curiosamente, fue derrotado por el agua salada, quedó solidificado al contacto con el agua salada debido a su constitución orgánica, una sustancia morada que surgió de su cápsula después de que saliese de ésta y con un triple Kame Hame Ha realizado al unísono por Trunks, Krilin y Son Goten la inteligencia del pequeño Trunks: Bio-Broly, se quebró y murió para siempre.
Broly es mencionado por última vez en la serie y en las películas cuando luego de que Bio-Broly fuera destruido, en el más allá, Bubbles le dice que Broly causaba un alboroto en el infierno, y que Kaiosama quería que Goku y Paikuhan se encargaran de él.

En 2017, fue nuevamente el principal antagonista de la atracción cinematográfica 4D Dragon Ball Z: Super Budokai Tenkaichi (2017) en Universal Studios Japón, donde asume una forma similar a la de Super Saiyan God llamada "Broly God".

Dragon Ball Super: Broly 

Se revela que Broly tendría su primera aparición canónica en está película, ya que Akira Toriyama a pesar de haber diseñado a Broly, no recordaba sus tres películas, ya que en ese momento él no estaba demasiado involucrado con el anime. Debido a la enorme popularidad que recibió el personaje no solo en Japón, sino en Occidente, un editor de Toriyama le sugirió incluir a Broly en la película en base al personaje para reorganizarlo. Para hacerlo, Toriyama vio las tres películas de Broly de nuevo, a recomendación de su editor y tomó en cuenta la faceta original del personaje para complacer a sus fanáticos antiguos, pero a la vez lo actualizó y le agregó una nueva imagen para unirlo con la historia de Dragon Ball Super.

Transformaciones 

Formas Naturales

 Broly (Base): Ésta es la forma normal de Broly. Broly nació en el planeta Vegeta el mismo día que Goku. Recuerda que el llanto de Goku en la incubadora vecina le incomodaba tremendamente, dejando en su interior un fuerte resentimiento hacia Goku. Además, al ver el Rey Vegeta como una amenaza el tremendo poder del pequeño Broly, ordenó a su padre a matarlo, lo que causó que Broly resentimiento también hacia la familia real. Como el tremendo poder destructivo de Broly y su naturaleza brutal resultaban demasiados peligrosos, su padre, Paragus acopló una diadema a su cabeza que le permitía controlarle. Esto hizo de Broly un adolescente callado e inexpresivo. Sin embargo, al despertar sus recuerdos debido a un encuentro casual con Goku, sus poderes quedaron liberados, escapando una vez más a todo control.

 Broly (Super Saiyajin Restringido): Un encuentro casual con Goku despierta los recuerdos reprimidos de Broly y sus poderes resurgen con una tremenda fuerza. La diadema de su cabeza normalmente controla la naturaleza brutal de Broly, causando que su cabello sea color azulado en vez del típico cabello rubio de un Super Saiyajin. Mientras permanece en el estado restringido muestra una increíble fuerza, rechazando incluso los ataques más fieros de Vegeta.

 Broly (Super Saiyajin Super Restringido): Esta etapa fue vista durante un breve momento cuando Broly, estando en estado Restringido, intenta transformarse y le sale un aura azul y le quedan los ojos en blanco.

 Broly (Super Saiyajin): En esta forma solo fue visto en la segunda película, en la que llega a enfrentarse a Goten y Trunks venciéndoles sin problemas. También llega a enfrentarse contra Gohan (base) ambos se ven igualados en fuerza hasta que Broly pasa al estado Legendario.

 Broly (Super Saiyajin Legendario): Este estado es muy superior al nivel alcanzado la mayoría de los demás Super Saiyajines. De hecho el poder del super saiyajin legendario es infinito, pero depende de la cantidad que el saiyajin pueda controlar. Su extremado poder se debe a que la resistencia y velocidad es mucho mayor, adquiriendo una inmunidad ante diferentes ataques tanto físicos como de energía y a las altas temperaturas. La musculatura es excesiva en este estado, supera a la adquirida como Súper Saiyajin Dai Ni Dankai, pero la velocidad no se ve afectada. Una característica sobresaliente es que para compensar el incremento de masa muscular, Broly incluso llega a duplicar su altura original, algo que no sucede con el Súper Saiyajin Dai Ni Dankai ni el Ultra Súper Saiyajin. Los ojos se quedan en blanco, esto se convierte en una similitud con el momento en que Goku es cegado por la rabia durante su primera transformación en Super Saiyajin. Asimismo el tiempo de la transformación parece ser ilimitado debido a la cantidad de energía acumulada y el cansancio es algo improbable para el usuario. Otra diferencia entre estado y los de un Saiyajin es que el aura es de tono verdoso; la cabellera que muestra Broly al transformarse es verde también, lo que no se explica es si el color varía con cada Saiyajin o si es exclusivo del Super Saiyajin Legendario. Además al utilizar esta transformación el usuario hace una especie de cambio de piel eliminando la antigua y cambiándola por una con mayor musculatura y tamaño. Sin embargo es una transformación deficiente en el modo que la energía se acumula; en un Super Saiyajin normal la acumulación de energía es liberada mediante el aura que los envuelve y en este estado legendario el aura no libera tanta energía como la que se va acumulando, provocando un sistema de liberación por ejercicio constante o explosiones de ki emanadas por el cuerpo del usuario de esta transformación. Además la irritabilidad quita el razonamiento haciendo una obsesión centrada en lo que despertó el primer impulso de enojo en este saiyajin (el ejemplo se muestra en el odio de Broly por Goku, al ser este último el que provocó el despertar del guerrero legendario). Al parecer este estado es estático ya que Broly no accedió a otras transformaciones aunque logró aumentar el poder de la transformación como se muestra en las películas. El estado puede ser controlado mediante un dispositivo mental como el que construyó el padre de Broly (Paragus) que ayuda a contener la ira, pero Broly al alcanzar esta transformación rompió el dispositivo. La fuerza es mucho mayor en la segunda película. En su primera película,demostró ser superior a Goku y a Gohan en Super Saiyajin full power (ni siquiera un Kame Hame Ha de Goku le afectó) lo que demuestra que puede ser igual o superior a Cell super Perfecto y a Gohan Super Saiyajin 2.y en su segunda película igualaba o superaba,a Goku SSJ3.

 Broly (Super Saiyajin 3 Legendario): Esta forma ha sido vista en videojuegos de Dragon Ball (DBZ Dragon Battlers, DBZ Raging Blast 1 y 2, y en el arcade Dragon Ball Heroes). Su aspecto es similar a cuando se encuentra en su estado de Super Saiyajin Legendario, pero ahora tiene el cabello mucho más largo y sin cejas como los Super Saiyajin 3. Este estado es muy superior al nivel de Super Saiyajin Legendario e incluso es más poderoso que un Super Saiyajin 3 normal. Su historia dice que desató toda su rabia por Goku, Gohan y Goten y por su deseo de eliminar a Kakarotto para alcanzar este gran poder, ya que no puede evitar su rivalidad hacia Son Goku. Se cree que Broly no sufre desgaste de energía cuando está en esta forma de Super Saiyajin 3, ya que es debido a la cantidad de energía acumulada y el cansancio es improbable para el usuario.

 Broly (Ozaru Dorado): Esta forma ha sido vista en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Es Broly en su estado de Super Ozaru Dorado. Se diferencia físicamente de los otros Ozarus Dorados (Goku GT y Vegeta GT) en que su pelaje en vez de ser dorado pasa a ser de color esmeralda, conserva las ropas que tiene antes de la transformación y el pelo de su cabeza es similar a cuando está en estado Super Saiyajin. En este estado, Broly es más fuerte que en su forma de Super Saiyajin 3 Legendario y que las formas Ozaru Dorado de Goku GT y Vegeta GT.

 Broly (Super Saiyajin 4 Legendario): Esta forma ha sido vista en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Su aspecto es una combinación de las características del Super Saiyajin Legendario (la altura, los ojos blancos sin pupila y los músculos) con las del Super Saiyajin 4 (pelo rojo intenso, los ojos marcados y la cola). De alguna forma, Broly pudo haber pasado por el nivel de Ozaru y luego se convirtió en Ozaru Dorado para después transformarse en Super Saiyajin 4, pero se desconoce el cómo pudo controlar su forma de Ozaru Dorado. Este estado es mucho más poderoso que el Super Saiyajin 3 Legendario. En su forma de Super Saiyajin 4 Legendario, Broly puede vencer fácilmente sin problemas a Gotenks Adulto de GT en Super Saiyajin 3, Vegeta GT en Super Saiyajin 4 y Goku GT en Super Saiyajin 4. Se cree que Broly no sufre desgaste de energía cuando está en esta forma de Super Saiyajin 4, ya que es debido a la cantidad de energía acumulada y el cansancio es improbable para el usuario. El único guerrero que podría luchar de igual a igual con esta forma de Broly es Gogeta en Super Saiyajin 4.

 Broly (Super Saiyajin 4 Legendario Máximo poder): Esta forma ha sido vista en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Su aspecto es similar al del Super Saiyajin 4 legendario, pero con los músculos más tonificados y una cicatriz en el pecho (signos de que ha aumentado mucho su poder y de que está más enfurecido que antes). Este estado es mucho más poderoso que el Super Saiyajin 4 Legendario.  Se cree que Broly no sufre desgaste de energía cuando está en esta forma de Super Saiyajin 4 Máximo Poder, ya que es debido a la cantidad de energía acumulada y el cansancio es improbable para el usuario. El único guerrero que vencería a Broly en esta forma es Gogeta (en Super Saiyajin 4).

Tras ser controlado por Babidi

 Majin Broly (Super Saiyajin Legendario): Esta forma ha sido vista en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Es Broly en su estado de Super Saiyajin Legendario controlado por Babidi. Su aspecto es similar al del Super Saiyajin Legendario, pero tiene una M en la frente, los ojos blancos y la masa muscular más tonificada (signos de que está controlado por Babidi). Es uno de los Reyes de la Destrucción (破壊王, Hakaio).

 Majin Broly (Super Saiyajin 3 Legendario): Esta forma ha sido vista en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Es Broly en su estado de Super Saiyajin 3 Legendario controlado por Babidi. Su aspecto es similar al del Super Saiyajin 3 Legendario, pero tiene una M en la frente, los ojos blancos y la masa muscular más tonificada (signos de que está controlado por Babidi). Es uno de los Reyes de la Destrucción (破壊王, Hakaio).

Tras ser controlado por Demigra

 Broly Oscuro (Super Saiyajin Legendario): Esta forma ha sido vista en el videojuego Dragon Ball Xenoverse. Es Broly en su estado de Super Saiyajin Legendario controlado por Demigra. Su aspecto es similar al del Super Saiyajin Legendario, pero su cuerpo toma un tono púrpura y le salen los ojos rojos y 2 líneas oscuras en la cara por debajo de los ojos. Es un poco más poderoso que la versión normal del Super Saiyajin Legendario.

Tras ser controlado por Towa y Mira

 Broly Supervillano (Super Saiyajin Legendario): Esta forma ha sido vista en el videojuego Dragon Ball Xenoverse 2. Es Broly en su estado de Super Saiyajin Legendario controlado por los Destructores del Tiempo: Towa y Mira. Su aspecto es similar al del Super Saiyajin Legendario, pero su cuerpo toma un tono púrpura y le salen los ojos de color violeta y el símbolo de los Destructores del Tiempo en la frente. Es un poco más poderoso que la versión normal del Super Saiyajin Legendario.

Poderes y armas 

 Su principal arma es su extraordinaria fuerza, capaz, incluso, de rivalizar con el poder del Super Saiyajin 2. Además sus rayos de energía son devastadores pero debido a su ofuscamiento en el estado de super saiyajin, no es capaz de desarrollar técnicas tan efectivas como el Kame Hame Ha o el Final Flash. Lo único elaborado es su escudo de energía.

Referencias 

https://qsnoticias.mx/dragon-ball-super-broly-lanza-su-primer-trailer/ 

Personajes de Dragon Ball
Asesinos en masa ficticios